Алекса́ндр Сергеевич Гвоздик (, ) — украинский боксёр-профессионал, выступавший в полутяжёлой () весовой категории. Бывший чемпион мира по версии WBC (2018—2019).

Чемпион США по версии NABF (2016—2019) в полутяжёлом весе. Бронзовый призёр Олимпийских игр (2012), чемпион Универсиады (2013) в категории до 81 кг. Заслуженный мастер спорта Украины.

Биография 
Окончил Харьковский национальный педагогический университет имени Сковороды. Ныне учится в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого.

Спортивную карьеру начал в 5 классе с занятий по кикбоксингу. Но после 4 месяцев занятий кикбоксингом перешёл на бокс и первый же свой бой выиграл. В спорт его привел его отец и одноклассник, который и позвал его с собой на кикбоксинг. Своими кумирами по боксу считает своих же коллег и друзей, выделяя при этом Василия Ломаченко.

Участвовал на двух чемпионатах мира 2009 и 2011 годов, где не смог завоевать медалей. На чемпионате 2011 года победил трёх боксёров в первых поединках и получил лицензию, затем проиграл в четвертьфинале россиянину Егору Мехонцеву.

Получив лицензию на участие в Олимпиаде в Лондоне, дошёл до полуфинала в своей весовой категории. В полуфинале проиграл будущему двукратному олимпийскому призеру казахстанцу Адильбеку Ниязымбетову.

Олимпийские игры 2012 
 1/16 финала — победил Михаила Долголевца (Белоруссия)  18  : 10
 1/8 финала — победил Осмара Браво (Никарагуа)  18  : 6
 1/4 финала — победил Абдельхафида Бенчабла (Алжир)  19  : 17
 1/2 финала — проиграл Адильбеку Ниязымбетову (Казахстан) 13 :  13   (по решению судей) 

В 2013 году Александр взял золото на Летней Универсиаде в Казани. В полуфинале Гвоздик победил белоруса Михаила Долголевца, а в финале прошёл без боя россиянина Дмитрия Бивола, который не смог выйти на финальный бой из-за травмы.

Полупрофессиональный бокс 
Участвовал во втором сезоне Всемирной серии бокса (WSB) на протяжении 2011—2012 гг., выступая за российскую команду «Динамо Москва». Провёл четыре поединка и все выиграл.

В 2012 году после Олимпиады, вступил в новосозданную украинскую команду «Украинские Атаманы» и принял участие в третьем сезоне Полупрофессиональной лиги бокса. 11 января 2013 года состоялся первый бой с участием Гвоздика в третьем сезоне. Александр победил уверенно по очкам своего соперника в рамках квалификационной встречи команд группы, «Украинских Атаманов» с командой Великобритании, «Британские львиные сердца». 8 февраля победил литовца Виталиюса Сибасиуса, выступающего за итальянскую команду, «Итальянский гром». В полуфинале в тяжёлом бою победил алжирца Абдельхафида Бенчаблу. В финале нокаутировал боксёра из Ирана, Эхсана Рузбахани.

Профессиональный бокс 
В феврале 2014 года отправился в США, и заключил контракт с промоутерской компанией Top Rank. А его менеджером стал Эгис Климас.

9 апреля 2016 года нокаутировал во 2-м раунде бывшего претендента на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе француза Наджиба Мохаммеди.

23 июля 2016 года нокаутировал в 6-м раунде бывшего претендента на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе американца .

19 ноября 2016 года победил бывшего претендента на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе малавийца Айзека Чилембу. Гвоздик был активнее и точнее своего соперника. После 8-го раунда Чилемба отказался продолжать бой, сославшись на перелом руки.

Чемпионский бой с Мехди Амаром 
17 марта 2018 года встретился с французом Мехди Амаром в бою за вакантный титул временного чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBC. Поединок продлился все 12 раундов. Гвоздик выиграл по очкам.

Чемпионский бой с Адонисом Стивенсоном 

В начале поединка Адонис попытался навязать Александру  свой темп. Два первых раунда канадский боксер смотрелся лучше украинца. С первых секунд третьего раунда Стивенсон пошел в атаку, пропустив встречный удар от Александра он упал на канвас быстро поднявшись, рефери не открыл счет. В дальнейшем поединок проходил с обоюдно острыми атаками с небольшим перевесом Гвоздика. В первом из трех чемпионских раундов Адонис точным ударом чуть было не отправил Александра в нокдаун, лишь канаты удержали спортсмена от падения, канадский рефери снова не стал отсчитывать секунды, позволив Адонису развить свою атаку, Александр сумел спастись благодаря клинчам. В одиннадцатом раунде  Гвоздик сумел переломить ход поединка, после продолжительной атаки отправив Стивенсона в глубокий нокаут.

Чемпионский бой с Дуду Нгубму 
30 марта 2019 года в Филадельфии Александр Гвоздик провёл первую защиту титула WBC против француза Дуду Нгумбу. Гвоздик доминировал с первых секунд, уверенно перебивая оппонента джебом и периодически выбрасывая короткие серии ударов. Нгумбу ничего не смог противопоставить чемпиону и в концовке пятого раунда отказался продолжать бой, сославшись на травму ноги.

Бой за объединение титулов с Артуром Бетербиевым 
18 октября 2019 года состоялся объединительный бой двух непобеждённых чемпионов в полутяжёлом весе - обладателя титула IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика.

Первая половина боя прошла в равной борьбе. Гвоздик много двигался и старался работать с дистанции, Артур же прессинговал и наносил силовые удары. В восьмом раунде Гвоздик заметно устал, а в следующей  трёхминутке пропустил множество ударов и был на грани нокаута. В десятом раунде Бетербиев поднажал и трижды отправил оппонента в нокдаун, после чего рефери остановил поединок, зафиксировав победу Артура техническим нокаутом. Александр Гвоздик потерпел первое поражение в карьере и лишился титула WBC в полутяжёлом весе. После этого боя Александр Гвоздик ушёл из бокса.

Таблица боёв

Награды 
 Орден «За заслуги» II степени (25 августа 2013 года) — за достижение высоких спортивных результатов на XXVII Всемирной летней Универсиаде в Казани, проявленную самоотверженность и волю к победе, повышение международного авторитета Украины
 Орден «За заслуги» III степени (15 августа 2012 года) — за достижение высоких спортивных результатов на ХХХ летних Олимпийских играх в Лондоне, проявленные самоотверженность и волю к победе, повышение международного авторитета Украины
 Почётная грамота Кабинета Министров Украины (17 августа 2012 года) — за весомый личный вклад, в обеспечение успешного выступления национальной сборной команды Украины на XXX летних Олимпийских играх в Лондоне и выдающиеся спортивные достижения.
 Почётный гражданин Харькова (19 июня 2019 года)

Спортивные достижения

Любительские 
 2010  Обладатель Кубка Европы.
 2012  Бронзовый призёр олимпийских игр в Лондоне.
 2013  Победитель Универсиады.

Профессиональные региональные 
 2016—  Чемпион по версии NABF.
 2017—2018  Чемпион по версии WBO-NABO.

Профессиональные мировые 
 2018  Временный чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC.
 2018—2019  Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC.

См. также 
 Список чемпионов мира по боксу в полутяжёлом весе
 Украинские чемпионы мира по боксу

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на TopRank.com
 Статистика полупрофессиональных боёв
 Профиль на boxnews.com.ua

Боксёры Украины
Боксёры 2010-х годов
Боксёры на летних Олимпийских играх 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы Универсиады по боксу
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Чемпионы Всемирного боксёрского совета
Почётные граждане Харькова